Guy Dupuis ist der Name folgender Personen:

* Guy Dupuis (Eishockeyspieler, 1957) (* 1957), französisch-kanadischer Eishockeyspieler, -trainer und -funktionär
 Guy Dupuis (Eishockeyspieler, 1970) (* 1970), kanadischer Eishockeyspieler